ERVV-2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 19-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 535 амінокислот, а молекулярна маса — 59 317.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки